De Belgische Supercup van het seizoen 2000/01 vond plaats op zaterdag 4 augustus 2001 in 't Kuipje. Bekerwinnaar KVC Westerlo nam het op tegen landskampioen RSC Anderlecht. De bezoekers kwamen al snel op achterstand, maar wonnen uiteindelijk nog overtuigend met 1-4.

Voor Anderlecht was het de zesde Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijdverslag

Supercup voetbal België
Voetbal in 2001
Sport in Westerlo
Sportevenement in Antwerpen (provincie)